Shingo Kunieda era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–4 Stephane Houdet.

Teste di serie
 Shingo Kunieda (campione)
 Robin Ammerlaan (primo turno)

Tabellone

Torneo

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2009